Waffenhammer steht für:
 Waffenhammer (Hammerschmiede), eine Sonderform des Hammerwerks

Waffenhammer ist der Name folgender Orte:
 Waffenhammer (Krummennaab), Ortsteil der Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Waffenhammer (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Waffenhammer (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Waffenhammer (Tröstau), Ortsteil der Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Waffenhammer (Tschirn), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Tschirn, Landkreis Kronach, Bayern
 Waffenhammer (Schaching), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Schaching (Deggendorf), Landkreis Deggendorf
 Waffenhammer (Schwarzenbach), früherer Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Schwarzenbach, heute Černá u Kraslic